Durham County ist der Name folgender Countys:

 Durham County (North Carolina), Vereinigte Staaten
 Durham County (Ontario), Kanada
 Durham County (New South Wales), Australien
 Durham County (Western Australia), Australien

Durham County steht für:
 Durham County – Im Rausch der Gewalt, kanadische Fernsehserie 

Siehe auch: 
 County Durham, England